Rio
 Rio – potocznie i skrótowo o Rio de Janeiro
 Rio (dawniej Rion) – miejscowość na Peloponezie w Grecji
 Rio – piosenka zespołu Duran Duran
 Rio – samochód marki Kia
 Riō – przenośne odtwarzacze audio
 RIO – skrót oznaczający regionalną izbę obrachunkową
 RIO (ang. Reference Interconnection Offer) – ramowa oferta o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci
 Rio – amerykańsko-brazylijski film animowany z 2011 roku.
 Rio 2 – druga część filmu Rio
Miejscowości w USA:
 Rio – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Martin
 Rio – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Rio – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Rio (ang. Rio Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox

Zobacz też 
 R.I.O.
 Ryō (waluta)